Vitellino può indicare
 Vitellino (Castiglione del Lago)
 diminutivo di vitello
 dotto vitellino
 fluido vitellino
 Sacco vitellino
 tappo vitellino
 pergamena di vitellino